Das Damendoppel der Mittelmeerspiele 2018 war ein Tenniswettbewerb in Tarragona.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Draw der Damen im Doppel (englisch)

Tennis Damendoppel
Tennisturnier 2018
Tennisturnier in Tarragona
2018 Damendoppel